La competizione della sbarra  di Ginnastica artistica dei Giochi della IX Olimpiade si è svolta allo Stadio Olimpico di Amsterdam il 9 agosto 1928.

Risultati

Bibliografia

Collegamenti esterni

Sbarra